Bilik peut désigner :
 Bilik I, un village du Cameroun dans la commune d'Akono ;
 Bilik II, un village du Cameroun dans la commune d'Akono ;
 Bilik Bindik, un village du Cameroun dans la commune d'Ebebda.